Demand ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Demand (* 1960), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Demand (1902–1974), deutscher Politiker (SPD), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter
 Madeleine Demand, Geburtsname von Madeleine Petrovic (* 1956), österreichische Politikerin (Grüne)
 Sascha Demand (* 1971), deutscher Musiker
 Thomas Demand (* 1964), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Demandt
 Demant
 On-Demand
 Books on Demand